Сюбліньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сюбліньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сюбліньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер